Острів Принца Уельського

 Острів Принца Уельського — острів у Північному Льодовитому океані в складі Канадського Арктичного архіпелагу.
 Острів Принца Уельського (Аляска) — острів у Тихому океані в складі архіпелагу Олександра.
 Острів Принца Уельського (Австралія) — острів у Торресової протоці в складі групи островів Торресової протоки.